Бергеман, Сибилла (нем. Sibylle Bergemann; 29 августа 1941, Берлин — 2 ноября 2010, близ Гранзе, Бранденбург) — немецкий фотограф. 
 Бергеман, Карстен